Mindlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alon Mindlin (* 1996), israelischer Schachspieler
 Anton Witaljewitsch Mindlin (* 1985), russischer Radfahrer
 José Mindlin (1914–2010), brasilianischer Bibliophiler 
 Raymond D. Mindlin (1906–1987), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler